Molekulska formula -{C9H10O3}- se može odnositi na:

 2,4-Dimetoksibenzaldehid
 2,5-Dimetoksibenzaldehid
 2-Etoksibenzojeva kiselina
 Apocinin
 Etil salicilat
 Etilparaben
 Etilvanilin
 M-Kumarinska kiselina
 Metil anisat
 Paeonol
 Floretna kiselina
 Tropinska kiselina
 Veratraldehid